De Serie A 2007/08 was het 105de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 77ste seizoen van de Serie A.

Na één seizoen afwezigheid keerde Juventus terug naar de Serie A. Met SSC Napoli en Genoa CFC keerden er nog twee voormalige topteams terug naar de hoogste klasse. Genoa - dat derde eindigde - promoveerde zonder play-offs te moeten spelen omdat het 10 punten voorsprong had op de nummer 4 Piacenza Calcio waardoor geen play-offs nodig waren. Het was twaalf jaar geleden dat de eerste kampioen van Italië voor het laatst in de Serie A speelde. Twee jaar eerder zou de club eigenlijk een rentree maken, maar door een omkoopschandaal werd de club naar de Serie C1 gezet.

Het seizoen begon op zaterdag 25 augustus. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 970 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,55 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!
!style="text-align:left;"|Team
!width=25|Ptn
!width=25|Wed
!width=25|W
!width=25|G
!width=25|V
!width=25|DV
!width=25|DT
!width=25|Saldo
!Opmerking
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"| Internazionale FC
| 85
| 38
| 25
| 10
| 3
| 69
| 26
| +43
|rowspan="2" style="text-align:center"| Champions LeagueGroepsfase
|-style="background: #90EE90;"
| 2.
|align="left"| AS Roma
| 82
| 38
| 24
| 10
| 4
| 72
| 37
| +35
|-style="background: #D0F0C0;"
| 3.
|align="left"|Juventus FC
| 72
| 38
| 20
| 12
| 6
| 72
| 37
| +35
|rowspan="2" style="text-align:center"| Champions League3de kwalificatie
|-style="background: #D0F0C0;"
| 4.
|align="left"|  ACF Fiorentina
| 65
| 38
| 19
| 9
| 10
| 55
| 39
| +16
|-style="background: #97DEFF;"
| 5.
|align="left"| AC Milan
| 64
| 38
| 18
| 10
| 10
| 66
| 38
| +28
|rowspan="3" style="text-align:center"|UEFA Cup
|-style="background: #97DEFF;"
| 6.
|align="left"|  UC Sampdoria
| 60
| 38
| 17
| 9
| 12
| 56
| 46
| +10
|-style="background: #97DEFF;"
| 7.
|align="left"| Udinese Calcio
| 57
| 38
| 16
| 9
| 13
| 48
| 53
| −5
|-style="background: #ccccff;"
| 8.
|align="left"| SSC Napoli
| 50
| 16
| 5
| 7
| 4
| 23
| 21
| +2
|Intertoto Cup
|-
| 9.
|align="left"| Atalanta Bergamo
| 48
| 17
| 6
| 3
| 8
| 22
| 24
| −2
|-
| 10.
|align="left"| Genoa CFC
| 48
| 17
| 5
| 6
| 6
| 17
| 19
| −2
|-
| 11.
|align="left"| US Città di Palermo
| 47
| 17
| 4
| 7
| 6
| 16
| 23
| −7
|-
| 12.
|align="left"| S.S. Lazio Roma
| 46
| 14
| 4
| 6
| 4
| 21
| 12
| +9
|-
| 13.
|align="left"| AC Siena
| 44
| 17
| 4
| 6
| 7
| 19
| 24
| −5
|-
| 14.
|align="left"| Cagliari Calcio
| 42
| 17
| 4
| 6
| 7
| 19
| 25
| −6
|-
| 15.
|align="left"| Torino FC
| 40
| 17
| 2
| 11
| 4
| 15
| 20
| −5
|-
| 16.
|align="left"| Reggina Calcio
| 40
| 16
| 3
| 6
| 7
| 19
| 27
| −8
|-
| 17.
|align="left"| Calcio Catania
| 37
| 17
| 3
| 6
| 8
| 14
| 24
| −10
|-style="background:#FFCCCC"
| 18.
|align="left"| Empoli FC
| 36
| 17
| 2
| 8
| 7
| 17
| 25
| −8
|rowspan="3"| <center>Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 19.
|align="left"| Parma FC
| 34| 16
| 2
| 7
| 7
| 12
| 25
| −13
|-style="background:#FFCCCC"
| 20.
|align="left"| AS Livorno Calcio| 30| 17
| 2
| 4
| 11
| 13
| 33
| −20
|}

Statistieken
 Topscorers 21 goals  Alessandro Del Piero (Juventus)20 goals  David Trezeguet (Juventus)19 goals  Marco Borriello (Genoa CFC)17 goals  Adrian Mutu (Fiorentina)
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)
  Antonio Di Natale (Udinese)15 goals  Kaká (AC Milan)
  Amauri (Palermo)14 goals'  Francesco Totti (AS Roma)  Goran Pandev (SS Lazio)  Tommaso Rocchi (SS Lazio)''

Meeste speelminuten

Meeste kaarten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Serie A.

Toeschouwers

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 2007/08
 Coppa Italia 2007/08
SSC Napoli in het seizoen 2007/08
ACF Fiorentina in het seizoen 2007/08

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2007/08